Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Dar'ja Gavrilova.

In finale Samantha Stosur ha sconfitto Gavrilova con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (primo turno, ritirata)
  Elena Vesnina (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (ritirata)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Caroline Garcia (semifinale)

 Samantha Stosur (campionessa)
 Dar'ja Gavrilova (finale)
 Peng Shuai (semifinale)
 Mónica Puig (secondo turno)

Wildcard 

  Alizé Cornet (primo turno)
  Amandine Hesse (secondo turno)

 Samantha Stosur (campionessa)
 Elena Vesnina (primo turno)

Qualificate 

  Ashleigh Barty (quarti di finale)
  Julia Boserup (primo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)

 Camila Giorgi (secondo turno)
 Elizaveta Kuličkova (secondo turno)
 Vera Lapko (primo turno)

Lucky loser 
  Çağla Büyükakçay (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2017